Pjesma Eurovizije 1990.  je 35. izdanje Eurovizije koje se održalo 5. svibnja 1990. godine u Zagrebu, Hrvatska (u tadašnjoj Jugoslaviji). Voditelji natjecanja bili su Helga Vlahović i Oliver Mlakar. Toto Cutugno pobijedio je s pjesmom "Insieme: 1992". Ovo je bila druga, ali i zadnja pobjeda Italije na ovom natjecanju (podatak do 2007.). Prva pobjeda bila je s pjesmom "Non ho l'età", koju je izvela Gigliola Cinquetti 1964. godine.

Tekstovi mnogih pjesma slavili su demokratizaciju zemalja Istočnog bloka koja se u to vrijeme vrlo brzo događala, a pogotovo povijesni događaj rušenja Berlinskog zida u studenom 1989. No pobjednička pjesma je od svih najviše zagovarala europsko jedinstvo, jer je iskazivala želju za završetkom projekta jednog europskog tržišta 1992.

Tijekom jedne probe, neki novinari su uvrijedili Olivera Mlakara i Helgu Vlahović zbog njihovih godina, zbog čega su njih dvoje dali otkaz. Zamijenili su ih Rene Medvešek i Dubravka Marković. No, nesporazum je brzo riješen, pa su se Helga i Oliver vratili voditi natjecanje.

Na samom početku natjecanja tijekom izvođenja prve pjesme "Bandido" španjolskih izvođača "Azucar Moreno", dogodila se stanka u prvim taktovima pjesme zbog problema s matricom pjesme. Pjesma nije započela od početka, pa su se španjolski izvođači izgubili u pjevanju te su napustili pozornicu, ostavivši publiku zbunjenu. Međutim, pjesma nedugo nakon toga, započeta je od početka i natjecanje je nastavljeno bez problema.

Na ovom natjecanju je prvi put predstavljena i službena maskota, nazvana Eurocat, koju je crtanofilmski animirao Joško Marušić. Taj je nestašni ljubičasti mačak iskakao iz 'dopisnica' svakog od 22 uvodna filmska upoznavanja, koja su također sadržavala i opisno putovanje kroz zemlju koja upravo treba nastupiti, a sve to povezano s Europskom godinom turizma 1990.

Pjesme

Bodovna tablica

Mapa

 Države sudionice
 Države koje su sudjelovale prije, ali ne ove godine

Izbori za pjesmu Eurovizije
Glazbene manifestacije u Hrvatskoj
Kultura u Zagrebu